Výraz šedá má následující významy:
 základní význam – šedá barva 

 příjmení
 Kateřina Šedá – česká výtvarnice

 ostatní
 šedá energie – energie potřebná na výrobu, dopravu, uložení, prodej a likvidaci produktu
 šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné, etické a morální formy společnosti, jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné
 šedá hmota – část centrální nervové soustavy savců
 Šedá lávka – sedlo ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 šedá litina – slitina železa a uhlíku
 šedá literatura – dokumenty, které nejsou formálně publikovány
 šedá skvrnitost listů hrušně – houbová choroba rostlin 
 šedá tabulka – fotografická pomůcka
 šedá voda – druh odpadní vody
 Šedá zóna – americký film z roku 2001
 Liška šedá – více významů

Související články 
 Šeda
 Šedina (rozcestník)
 Šediviny